Matrix (latinsky matrix matka; anglický výraz pro matici) může znamenat:
 komunikace
 Matrix (protokol) – protokol pro komunikaci v reálném čase
 přírodní vědy
 matrix (geologie) – geologický termín, kterým se označuje výplň malých zrn mezi většími zrny
 matrix (biologie) – základní „mateřská“ hmota v těle, která spolu s buňkami a různými vlákny zejména kolagenními tvoří základ pojivové tkáně vazivo, chrupavka, kost
 extracelulární matrix – síť tvořená proteiny a polysacharidy, která vyplňuje mezibuněčné prostory, napomáhá vzájemné vazbě a komunikaci buněk v dané tkáni
 kostní matrix – extracelulární matrix v kostech
 mitochondriální matrix – roztok v mitochondriích, vnitřní prostor mitochondrie mezi kristami vnitřní membrány
 matrixový protein virů
 literatura
 název informačního systému v mnoha románech Williama Gibsona, např. Neuromancer
 film
 Matrix – sci-fi film – 1. díl (1999)
 Matrix Reloaded – druhý díl (2003)
 Matrix Revolutions – třetí díl (2003)
 Matrix Resurrections – čtvrtý díl (2021)
 Matrix: Nová návštěva – dokument (2001)
 Matrix (seriál) – kanadský televizí seriál z roku 1993
 Matrix – název informačního systému v příběhu „The Deadly Assassin“ (1976) britského sci-fi seriálu Doctor Who (Pán času)
 hudba
 The Matrix – hudební klub v San Franciscu (1965–1972)
 Matrix – hudební klub v Berlíně (od 1996)
 automobily
 Hyundai Matrix – malé MPV firmy Hyundai
 Toyota Matrix – crossover firmy Toyota určený pro americký trh

Odkazy

Související články 
 Matice (rozcestník)
 Matrice

Externí odkazy 
 matrix – Velký lékařský slovník
 matrix – ABZ.cz, slovník cizích slov
 matrix – Internetová jazyková příručka